Wiegmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arend Friedrich August Wiegmann (1802–1841), tysk zoolog
 Arend Joachim Friedrich Wiegmann (1770–1853), tysk botaniker
 Bettina Wiegmann (född 1971), tysk fotbollsspelare
 Carl Arend Friedrich Wiegmann (1836–1901), tysk malakolog
 Marie Wiegmann (1820–1893), tysk målare
 Rudolph Wiegmann (1805–1865), tysk arkitekt

Tyska efternamn